Wye – rzeka w Anglii i Walii
 Wye – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent
 Wye – jednostka osadnicza w USA, w stanie Montana, w hrabstwie Missoula
 Wye (ang. Wye Township) – gmina w USA, w stanie Arkansas, w hrabstwie Perry